

Général
 VIP signifie en anglais « personne très importante » (Very Important Person, du russe viesima imenitaïa persona) et désigne par exemple les chefs d'État, les politiciens, les personnes très riches, les célébrités
  Peptide vasoactif intestinal (vasoactive intestinal peptide)
 Ventilated Improved Pit latrine

Code 
VIP est un code pouvant signifier :
 .

Informatique 
 VIP : adresse IP virtuelle ()

Musique
 V.I.P. (Vagabonds in Power) est un album du musicien et chanteur nigérien Fela Kuti, publié en 1979.
 V.I.P. est un album des Jungle Brothers, sorti en 2000.
 V.I.P. est une chanson de Françoise Hardy, sortie en 1986.

Cinéma 
 V.I.P., film sud-coréen sorti en 2017.

Télévision
 V.I.P., série télévisée américaine mettant en vedette Pamela Anderson
 V.I.P. (Vedettes Importantes ou Paspantoute), émission de télévision québécoise retirée des ondes après un seul épisode
 V.I.P., émission diffusée sur NRJ 12
 V.I.P., émission diffusée sur KTO

Jeu vidéo 
 V.I.P., jeu vidéo adapté de la série du même nom.

Matériau

Lieux 
 Le VIP, salle de concert à Saint-Nazaire (France).

Médecine
 Le VIP est un protocole dans le cadre de l'oncologie associant trois chimiothérapies : le VP-16 (Vepecide / Etoposide), l'Ifosfamide (Holoxan) et un sel de Platine (Cisplatine, Carboplatine…).

Droit 
 La Vip est la Visite d'Information et de Prévention qui remplace la visite médicale d'embauche depuis le  dans le code du travail français.